Il singolare del torneo di tennis Glendale Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Michael Joyce 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Bryan Shelton (primo turno)
 Christian Ruud (Campione)
 Brent Larkham (primo turno)
 Lars Rehmann (semifinali)

 Filip Dewulf (primo turno)
 Leander Paes (quarti di finale)
 Michael Joyce (finale)
 Tommy Ho (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Glendale Challenger 1994